«НауРок» — сборник концертных записей песен «Наутилус Помпилиус» в исполнении группы «Ю-Питер», издан в 2014 году.

Об альбоме 
Материал для пластинки был записан группой в 2013 году на концертах, приуроченных к 30-летию «Наутилуса Помпилиуса». Все композиции представлены в новых аранжировках — соответствующих, по словам Вячеслава Бутусова, духу времени, современному восприятию музыки «Нау». Диск был выпущен под маркой независимого лейбла ООО «Первое музыкальное Издательство» 15 апреля 2014 года, через ресурс iTunes Store. В первую неделю после выхода занимал 7 место в альбомном Топ-10 российского чарта iTunes.

Список композиций 
Альбом содержит одну студийную запись – это новая версия песни «Битва с Магнатом», которая впервые вышла на альбоме «Переезд» в 1983 году.

Критика 
Критик ИА InterMedia Алексей Мажаев дал альбому среднюю оценку. По словам журналиста, «НауРок» можно воспринять как очередную отписку Бутусова, упорно желающего «похоронить» «Наутилус» и вместе с тем беспрестанно идущего на компромиссы с публикой, а можно и как альбом с подлинно новыми чувствами, пробивающимися сквозь маску равнодушия музыканта.

См. также 
 «Ни кому ни кабельность» (1988) — сборник концертных записей группы Nautilus Pompilius.
 «Тихие игры» (2001) — сольный концертный акустический альбом Вячеслава Бутусова, 9 песен которого из репертуара «Наутилуса».
 «Нау Бум» — трибьют к 25-летию «Наутилуса Помпилиуса» (2008). Во второй части трибьюта собраны песни «Наутилуса», исполненные самим Вячеславом Бутусовым и группой «Ю-Питер»
 «Гудбай, Америка!» (2017) — сборник Вячеслава Бутусова из перезаписанных песен «Наутилуса».

Примечания 

Альбомы группы «Ю-Питер»
Альбомы, связанные с группой «Наутилус Помпилиус»
Альбомы лейбла «Первое музыкальное»